

Pessoas
Francisco Machado Vitória Sosinho
Francisco Machado da Luz
Francisco Machado de Campos
Francisco Machado de Faria e Maia
Ou ainda:
Francisco Alves Machado
Francisco José Vieira Machado
Paulo Francisco Machado
Manuel Francisco Machado

Desambiguações de antropônimos